Centrální park je neformální nebo oficiální název více parků:

 Central Park – v městské části Manhattan ve městě New York v USA
 a desítky dalších míst v USA, Kanadě, Spojeném království a dalších státech

V Praze:
 Centrální park (Chodov) – na sídlišti Jižní Město I v katastrálním území Chodov v Praze, parc. č. 2885/1, 2885/2, 2503/1, 2503/2, 2887
 Centrální park (Stodůlky) – u sídliště Lužiny v katastrálním území Stodůlky v Praze 
 Centrální park (Západní Město) – plánovaný park v budovaném celku Západní Město na území Třebonic a Stodůlek v Praze
 Centrální park Černý Most – u sídliště Černý Most v katastrálním území Černý Most v Praze, parc. č. 221/276, 221/268, 221/280, 221/289
 Centrální park Pankrác – na Pankráci (Pankrác II) v katastrálním území Nusle v Praze mezi ulicemi Milevská a Pujmanové
 Central Park Praha – investorský název nové rezidenční čtvrtě mezi ulicemi U Stadionu, Pitterova a Malešická západně od nákladového nádraží na Žižkově  v Praze
 Centrální park Kbely – park plánovaný do prostoru mezi ulicemi Železnobrodská, Žacléřská, Martinická a Semčická ve Kbelích v Praze

V dalších městech a obcích v České republice:
 Centrální park (Krnov) – bývalý park Lidových milicí v Krnově v okrese Bruntál, též označovaný jako městský park
 Centrální park Jižní Svahy – ve Zlíně
 Centrální park (Havířov) – v Havířově v okrese Karviná
 Centrální park Lochotín – v Plzni
 Centrální park (Bílina) – v Bílině v okrese Teplice
 Centrální park (Ústí nad Labem) – plánovaný park v Ústí nad Labem v prostoru vymezeném ulicemi Důlce, Malátova, Výstupní, Přístavní a lomem v Mariánské skále
 Centrální park (Vysoký Újezd) – plánovaný park o rozloze 22,6 ha ve Vysokém Újezdu v okrese Beroun

literární dílo
 Zentralpark – spisek, autor Walter Benjamin, poprvé otištěno 1955

Reference 

Rozcestníky - místopisné jméno